Konstantin Georgievič Paustovskij – scrittore russo
 5269 Paustovskij – asteroide della fascia principale